L'ultimo settembre (The Last September)  – romanzo di Elizabeth Bowen del 1929
 Last September  (The Last September) – film del 1999 diretto da Deborah Warner